Okręty US Navy o nazwie USS Mississippi, pochodzącej od stanu Missisipi (ang. Mississippi):

 Pierwszy Mississippi był bocznokołowym parowcem, biorącym udział w wojnie amerykańsko-meksykańskiej i który został zniszczony w wojnie secesyjnej
 Drugi Mississippi (BB-23) był okrętem prototypowym dla pancerników typu Mississippi, brał udział w I wojnie światowej. Został sprzedany Grecji i przemianowany na Lemnos. Zatopiony w 1940 przez niemieckie samoloty.
 Trzeci Mississippi (BB-41) był pancernikiem typu New Mexico, biorący udział w II wojnie światowej
 Czwarty Mississippi (CGN-40) był nuklearnym krążownikiem rakietowym typu Virginia
Piąty Mississippi (SSN-782) to okręt podwodny z napędem jądrowym typu Virginia, zwodowany w 2011 roku.
Mississippi